Ко́би (, ) — село в Шелковском районе Чечни. Образует Кобинское сельское поселение.

География 
Село расположено в 4 км к западу от районного центра — станицы Шелковской, севернее трассы  Ставрополь—Крайновка; также южнее села проходит железнодорожная линия Северо-Кавказской железной дороги (остановочный пункт «23 км»).

Населённый пункт фактически находится в полупустынной зоне Шелковского района, однако в той её части, которая густо испещрена оросительными каналами. Южнее и юго-западнее села проходят такие каналы как Наурско-Шелковская ветвь, Шелковской коллектор, Щедринский канал, Червлёнский коллектор. Ещё южнее, уже в плодородной пойме Терека, находится крупный лесной массив — Парабочевский заказник. У его северной кромки располагается особо охраняемая природная территория республиканского значения «Озеро Карьерное», образованная на базе одноимённого водохранилища.

Севернее и северо-западнее села проходят каналы Северный коллектор и канал имени Куйбышева. В районе села (особенно к северу от Коби) расположено множество курганов разной высоты. Наиболее значительные находятся северо-восточнее населённого пункта — курган Два Брата (25,5 м) и курган Филимонов (21,6 м).

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Каршыга-Аул, на востоке — станица Шелковская, на юго-востоке — станица Шелкозаводская и посёлок Парабоч, на юго-западе — станицы Ново-Щедринская и Старо-Щедринская.

Микротопонимия села 
 Бизан-кӏобар («курган Бизана»; вероятно, от  — холм, возвышенность, бугор) — курган к западу от села. Назван по имени осетина Бизана, который держал здесь свою скотину.
 Курган Медведев — к западу от села. Назван по имени казака Медведева, который содержал в этом месте своих овец и коней.
 Рамазановская поляна — урочище к востоку от Коби.
 Тушинская земля — участок земли к западу от села, в своё время арендованный у богатых казаков, где тушинские овцеводы держали свои отары.
 Ямо-кошар — урочище к западу от Коби, где находилась кошара осетина Ямо.
Кроме того, в лесном массиве западнее села отмечено урочище, где ранее вырабатывали древесный уголь для кузнечных дел.

История 
Село основано в 1913 году осетинами — переселенцами из одноимённого селения Коби, которое расположено на берегу Терека на Военно-Грузинской дороге, северо-восточнее Крестового перевала, в так называемой Кобской котловине (или Кобском ущелье), в устье Трусовского ущелья (Душетский уезд Тифлисской губернии Российской империи, ныне Казбегский муниципалитет Грузии). Разрешение от властей на переселение с высокогорья на равнину было получено в 1907 году. По некоторым неподтверждённым данным, к моменту возникновения Коби на территории нынешнего Шелковского района уже существовали осетинские общины (с XIX века; в частности, упоминаются осетины Бизиковы, проживавшие сначала в станице Старогладовской, а затем основавшие хутор недалеко от нынешнего Коби).

Жители Коби, являясь православными, были прихожанами церкви в соседней Шелковской, так как собственной церкви в селе не было.

Зимой и в начале весны 1993 года в горах Ножай-Юртовского района Чечни произошли разрушительные оползни, повлекшие за собой человеческие жертвы. Было решено переселить жителей пострадавших населённых пунктов в Шелковской район. В селе Коби в значительном количестве были выделены участки для жителей села Гиляны. В результате этого на сегодняшний день большинство жителей Коби — это уроженцы села Гиляны.

В 1990-е годы в связи с политической нестабильностью в Чечне практически всё коренное осетинское население выехало из Шелковского района на постоянное жительство в Северную Осетию. Существуют данные, что по состоянию на 2008 год в Коби проживало всего 2 осетинских семьи. При этом в Северной Осетии насчитывается более 50 фамилий выходцев из Коби. В тот же период из села выехали проживавшие в Коби аварцы, выходцы из Ахвахского (село Кудиябросо, ахвахцы) и Цумадинского (село Кеди) районов Дагестана. В 1990-е годы аварцы составляли значительную часть населения Коби; по состоянию на 2005 год, по некоторым данным, в Коби оставалось лишь около 10 аварских семей.

В память о Коби в августе 2008 года в Северной Осетии, недалеко от станицы Архонской, была освящена часовня в честь святого великомученика Георгия Победоносца, построенная бывшими жителями села.

Население 

По данным переписи 2002 года, в селе проживало 1 507 человек (716 мужчин и 791 женщина), 77 % населения составляли чеченцы.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — Коби село, Шелковской район, Чеченская республика

Населённые пункты Шелковского района